Люй ():

 Люй — китайская фамилия (клан).</noinclude>
 Люй Бу (ум. 198) — генерал и полководец китайской эпохи Троецарствия.
 Люй Бувэй (291?—235 до н. э.) — выдающийся политический деятель, канцлер царства Цинь
 Люй Далинь (1040—1092) — учёный-неоконфуцианец, палеограф.
 Люй Дунбинь — даосский патриарх, а также легендарный исторический персонаж, причисленный к даосскому пантеону, входит в Восемь Бессмертных.
 Люй Сючжи (род. 1993) — китайская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 20 км.
 Люй Сяоцзюнь (род. 1984) — китайский тяжелоатлет, чемпион мира и олимпийский чемпион.
 Люй Цинь (род. 1962) — китайский игрок в сянци.
 Люй Цзи (1429?—1505) — китайский художник в жанре «цветы-птицы».
 Люй Цзуцянь (1137—1181) — философ-неоконфуцианец, предтеча Чжэдунской школы.<noinclude>
 Люй Цзя (род. 1964) — дирижёр.<noinclude>
 Люй — древний дисский род, основавший царство Поздняя Лян (386—403).

Топоним 
 Люй — деревня, Санчурский район, Кировская область, Россия